Шип  — виступ на торцевій чи боковій поверхні деталі, котрий входить в паз, провушину чи гніздо іншої деталі.
 Шип  — металевий стрижень, що кріпиться на поверхні протектора автомобільної шини для забезпечення кращого зчеплення з дорогою в зимових умовах.
 Шип  — наріст на живому організмі.
 Шип (Acipenser nudiventris)  — риба роду осетрових.
 Шип — гірський хребет у штаті Невада, США.

 Шип Оксана Василівна — викладач Ужгородського інституту культури і мистецтв, заслужений працівник культури України.

Примітки